L'US Open masculin 2018 est l'édition 2018 de l'US Open qui se déroule à l'université Drexel à Philadelphie du 6 au .

Il s'agit du premier tournoi au nouveau format Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Christopher Gordon et Andrew Douglas, et les 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.

En quart de finale, Ali Farag s'impose face à Grégory Gaultier à l'issue d'un mach long de  alors que celui ci est blessé au genou. À la suite de ce match, le Français doit subir une opération chirurgicale.
En finale, le champion du monde Mohamed El Shorbagy s'impose face à Simon Rösner.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open de squash féminin 2018
 US Open
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2018
PSA World Series 2018
Sport en Pennsylvanie en 2018
Sport aux États-Unis en octobre 2018